Това е непълен списък на археологическите обекти в Дебърско, Северна Македония.

Бележки 

 
Община Дебър
Община Вапа